Вдовенко Вячеслав Евгеньевич (род.17 апреля 1990) — российский игрок в хоккей с мячом, полузащитник хоккейного клуба «Байкал-Энергия».

Карьера 
Воспитанник школы красноярского «Енисея». Первый тренер — В. Б. Вишневский.

В 2005 году в составе команды «Красцветмет» побеждает в Кубке мира среди юношеских команд. По итогам соревнований был признан лучшим игроком, бомбардиром (11 мячей) и включён в символическую сборную турнира.

В сезоне 2007/08 был в составе второй команды «Енисея», принимающей участие в первенстве России среди команд первой лиги.

В «Енисее» с 2008 по 2012 год, дебютировав в высшей лиге чемпионата России 17 ноября 2008 года в домашней игре с «Уральским трубником» (7:2). Выступая за клуб становится обладателем бронзовых медалей чемпионата России (2010, 2012), побеждает в Кубке мира (2011).
  
С 2012 по 2015 год выступал за хабаровский «СКА-Нефтяник», побеждая с командой в Кубке России (2014) и Суперкубке России (2015).

В сезоне 2015/16 был игроком красногорского «Зоркого».

С 2016 по 2019 год вновь в «Енисее». По итогам своего первого сезона после возвращения в команду стал бронзовым призёром чемпионата России, по итогам следующего — серебряным.

С сезона 2019/20 в составе иркутской «Байкал-Энергии».

В 2011 году привлекался в сборную России (2 матча).

Достижения 
«Енисей»
 Серебряный призёр чемпионата России: 2017/18 
 Бронзовый призёр чемпионата России (3): 2009/10, 2011/12, 2016/17 
 Финалист Кубка России (3): 2009, 2016, 2017 
 Обладатель Суперкубка России: 2017 (осень) 
 Финалист Суперкубка России: 2017 (весна) 
 Обладатель Кубка мира: 2011 
 Финалист Кубка мира: 2017 
 Обладатель Кубка мира среди юношеских команд: 2005 (в составе команды «Красцветмет») 

«СКА-Нефтяник»
 Обладатель Кубка России: 2014 
 Обладатель Суперкубка России: 2015

«Зоркий»
 Финалист Кубка чемпионов Эдсбюна: 2015 

«Байкал-Энергия»
 Финалист Кубка губернатора Хабаровского края: 2019 
 
Сборная России
 Победитель Турнира на призы Акима Алматы: 2011 
 Бронзовый призёр Международного турнира на призы Правительства России: 2010 (в составе молодёжной сборной России)  
 Чемпион мира среди молодёжных команд: 2011 
 Чемпион мира среди юношей: 2007  

Личные
 В списке 22-х лучших игроков сезона (1): 2017 
 Лучший нападающий чемпионата мира среди молодёжных команд: 2011

Статистика выступлений

Клубная 

На начало сезона 2023/2024 забивал мячи в ворота 18 / 13 команд

  Чемпионат России                  Кубок России
  1-2.Волга             = 16 мячей  1.Кузбасс             = 9     
  1-2.Уральский трубник = 16        2.Байкал-Энергия      = 7
  3.Водник              = 14        3.СКА-Нефтяник        = 6
  4.Ак Барс-Динамо      = 13        4-5.Саяны             = 4
  5-6.Кузбасс           = 12        4-5.Ак Барс-Динамо    = 4
  5-6.Родина            = 12        6.Уральский трубник   = 3
  7.Сибсельмаш          = 11        7-9.Енисей            = 2
  8.Байкал-Энергия      = 10        7-9.Студенческая
  9-10.Динамо М         =  9            сборная России    = 2
  9-10.Строитель С      =  9        7-9.Сибсельмаш        = 2
 11-12.Мурман           =  8       10-13.Старт            = 1
 11-12.СКА-Нефтяник     =  8       10-13.Водник           = 1
 13.Старт               =  6       10-13.Сборная России-2 = 1
 14-15.Зоркий           =  4       10-13.Молодёжная 
 14-15.Енисей           =  4             сборная России   = 1
 16.Саяны               =  2
 17-18.ХК Боровичи      =  1
 17-18.Локомотив Ор     =  1

На начало сезона 2023/2024 количество мячей в играх

 Чемпионат России

по 1 мячу забивал в 92 играх 
по 2 мяча забивал в 29 играх  
по 3 мяча забивал в 2 играх  

Свои 156 мячей забросил в 123 играх, в 246 играх мячей не забивал. 
 
 Кубок России

по 1 мячу забивал в 21 играх
по 2 мяча забивал в 7 играх  
по 4 мяча забивал в 2 играх  

Свои 43 мяча забросил в 30 играх, в 69 играх мячей не забивал. 

Первый и юбилейные мячи
1 мяч забил в 6 игре 22 ноября 2009 года в домашней матче с командой «Сибсельмаш» (11:4) на 12-й минуте с передачи Юрия Викулина. 
50 мяч забил в 155 игре 23 ноября 2015 года в выездной игре с командой «Родина» (4:4) на 8-й минуте с передачи Юрия Шардакова. 
100 мяч забил в 255 игре 6 февраля 2019 года в домашней матче с командой «Строитель» (13:3) на 54-й минуте с передачи Алмаза Миргазова. 
150 мяч забил в 342 игре 16 февраля 2022 года в домашнем матче с командой «Уральский трубник» (5:4) на 85-й минуте (без ассистента).

В международных турнирах 

Участие в Кубке мира: 10 раз (2009—2014, 2016—2018); в Кубке чемпионов: 1 раз (2015)

В сборной России 

Итого: 2 матча / 0 мячей;   2 победы, 0 ничьих, 0 поражений.

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 
 Профиль на сайте ХК «Байкал-Энергия»
 Профиль на сайте ХК «СКА-Нефтяник»
 Профиль на сайте bandysidan.nu

Хоккеисты с мячом России
Игроки сборной России по хоккею с мячом
Игроки КХМ «Енисей»
Игроки КХМ «СКА-Нефтяник»
Игроки КХМ «Зоркий»
Игроки КХМ «Байкал-Энергия»
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди молодёжи
Чемпионы мира по хоккею с мячом среди юношей